Вуди Аллен — американский кинорежиссёр, сценарист, писатель, актёр, драматург, стендап-комик и джазовый музыкант. Он принимал участие во многих художественных и документальных фильмах, как сценарист, режиссёр, актёр или сочетание из трех. Аллен также написал четыре пьесы: для ревю Бродвейского «От A до Z», и бродвейских постановок «Не пейте эту воду» (1966) и «Сыграй ещё раз, Сэм» (1966).

Фильмы 

 I Является продюсером фильма.
 II Автор одноимённой пьесы, основанной на фильме.

Телесериалы

Примечания

См. также 
 Награды и премии Вуди Аллена

 
Фильмографии актёров
Фильмографии режиссёров
Фильмографии США